Garza – tipo di tessuto
 Garza o garzetta – uccello della famiglia delle egrette.
 Garza – città argentina
 Garza – torrente in provincia di Brescia
 Garza idrofila – un tipo di garza utilizzata in medicina e primo soccorso

Lingue
Garza – parola spagnola per dire airone

Persone
 Alicia Garza – attivista ed editrice statunitense
 Eva Garza – cantante e attrice statunitense naturalizzata messicana
 Greg Garza – calciatore statunitense
 Rafael Garza Gutiérrez – allenatore di calcio e calciatore messicano
 Roberto Garza – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
de la Garza